

События 

 Испанские христиане нанесли поражение мусульманам в сражениях у Сельориго и Панкорбо.
 Извержение вулкана Катла на острове Исландия, ставшее причиной затянувшейся на три года европейской зимы.

Русь
 Первое упоминание города Любеча.
 Князь Олег присоединил Смоленск, Любеч и Киев и объявил последний город новой столицей Древнерусского государства. Установление в Киеве варяжской династии Рюриковичей. Убиты Аскольд и Дир. Объединение Киева и Новгорода.

Скончались 

 Людовик III Младший.
 Людовик III (король Франции).
 Иоанн VIII (папа римский).
 Иларион Грузинский
 Аскольд и Дир, киевские князья.
 Рёрик Ютландский, датский конунг.

См. также

Примечания